Ломоно́совский райо́н — ряд административно-территориальных образований в России:

 Ломоносовский район — район в Ленинградской области.
 Ломоносовский район — район Юго-Западного административного округа города Москвы.
 Ломоносовский район — упразднённый район в Санкт-Петербурге (1978—2003).
 Ломоносовский район  — упразднённый район в Архангельске (1939—1991).